Salvador Ordóñez ist der Name folgender Personen:

* Salvador Ordóñez (Geologe) (* 1946), spanischer Geologe und Rektor der UIMP
 Salvador Gutiérrez Ordóñez (* 1948), spanischer Linguist und Hochschullehrer